Raachermannel steht für:

 Räuchermann in erzgebirgischer Mundart
 ’s Raachermannel, erzgebirgisches Weihnachtslied von Erich Lang